

Вшехсьвенте — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вшехсьвенте — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства